Il termine Generale Lee viene solitamente utilizzato per riferirsi a:
Robert Edward Lee  – generale della guerra di secessione americana.
Generale Lee (auto): l'autovettura utilizzata dai cugini Bo Duke e Luke Duke nel telefilm Hazzard.